Уві́ль-ла-Бранш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 65 км на північ від Орлеана, 12 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 477,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Увіль-ла-Бранш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Увіль-ла-Бранш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар